Altweiherbach ist ein Gewässername:

 Altweihergraben (Ampfrach), rechter Zufluss des Ampfrach-Seitenarms Katzenbach bei Unterampfrach, Gemeinde Schnelldorf, Landkreis Ansbach, Bayern 
 Altweiherbach (Riveris), linker Quellfluss der Riveris, bis etwa Osburg, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Altweihergraben